El término porra puede referirse:

 Porra o cachiporra, garrote, macilla, clava o artefacto para golpear generalmente usada por las fuerzas policiales;
 Porra, una especie de churro;
 Porra, sinónimo de apuesta;
 Porra, un majado de verduras, donde la más famosa es la antequerana;
 Porra antequerana, un plato frío típico de Antequera, en la provincia de Málaga, en España;

Enlaces externos